Als Autassassinophilie bezeichnet man den Gewinn sexueller Erregung durch die drohende eigene Tötung oder durch die Inszenierung der eigenen Tötung.

Literatur 
 Lisa Downing: On the limits of sexual ethics. The phenomenology of autassassinophilia. In: Sexuality & Culture. An interdisciplinary quarterly, Bd. 8 (2004), Heft 1, S. 3–17, 

Paraphilie